Grouse steht für:
 Raufußhühner, engl. Grouse
 Gloster Grouse, britisches Schulflugzeugmodell
 Grouse Mountain, Berg in der Provinz British Columbia, Kanada
 Operation Grouse, Teil einer Sabotageaktion im Zweiten Weltkrieg, siehe Norwegische Schwerwasser-Sabotage
 SA-18 Grouse, der NATO-Codename des russischen Boden-Luft-Lenkwaffensystems 9K38 Igla

Orte im US-Bundesstaat Idaho:
 Grouse (Butte County), Ort im Butte County
 Grouse (Custer County), Ort im Custer County